Motosu — cidade japonesa da província de Gifu
 Distrito de Motosu — distrito japonês na província de Gifu

Desambiguações de topônimos